Cigalon, film français réalisé par Marcel Pagnol (1935) ;
 Cigalon, téléfilm français réalisé par Georges Folgoas (1975) ;